Strongylidae
 Kleine strongyliden zijn kleine bloedwormen (Cyathostominae) een groep van parasitaire rondwormen bij paarden
 Grote stronyliden zijn ook een groep van parasitaire rondwormen bij paarden met Strongylus vulgaris als meest voorkomende soort.